Goldmine – album di Silvía Night del 2007
Goldmine – singolo di Kimbra del 2015
Goldmine – album di Gabby Barrett del 2020